Jolić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Jolić (* 1980), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Vera Mihić Jolić (1933–2014), bosnische Filmemacherin